Ekaterina Makarova e Elena Vesnina erano le detentrici del titolo, ma sono state battute al secondo turno da Julie Coin e Pauline Parmentier.

Hsieh Su-wei e Peng Shuai hanno sconfitto in finale Sara Errani e Roberta Vinci per 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Hsieh Su-wei /  Peng Shuai (campionesse) 
 Sara Errani /  Roberta Vinci (finale)
 Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (secondo turno)
 Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (quarti di finale)
 Cara Black /  Sania Mirza (quarti di finale) 
 Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (secondo turno) 
 Ashleigh Barty /  Casey Dellacqua (quarti di finale)
 Julia Görges /  Anna-Lena Grönefeld (primo turno)

 
 Andrea Hlaváčková /  Lucie Šafářová (primo turno) 
 Alla Kudrjavceva /  Anastasija Rodionova (primo turno) 
 Anabel Medina Garrigues /  Jaroslava Švedova (primo turno) 
 Kristina Mladenovic /  Flavia Pennetta (terzo turno) 
 Vania King /  Zheng Jie (primo turno) 
 Klára Koukalová /  Monica Niculescu (secondo turno) 
 Liezel Huber /  Lisa Raymond (terzo turno) 
 Marina Eraković /  Arantxa Parra Santonja (quarti di finale)

Wildcard 

 Mona Barthel /  Virginie Razzano (primo turno)
 Julie Coin /  Pauline Parmentier (terzo turno)
 Alix Collombon /  Chloé Paquet (primo turno)
 Claire Feuerstein /  Alizé Lim (primo turno)

 Stéphanie Foretz Gacon /  Laura Thorpe (primo turno) 
 Amandine Hesse /  Mathilde Johansson (primo turno) 
 Irina Ramialison /  Constance Sibille (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2014
WTA Tour 2014